Sable – przylądek Florydy;
 Sable – południowoafrykański transporter opancerzony;
 Sable (Rena Mero Lesnar) – amerykańska wrestlerka.

Zobacz też 
 Cape Sable – przylądek w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Cape Sable Island – wyspa w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja (hrabstwo Shelburne);
 Sable Island – wyspa w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja (hrabstwo Halifax).